Са́лих () — мусульманин-праведник, не придающий большого значения преходящим ценностям земной жизни. Праведник всецело стремится заслужить любовь и довольство Аллаха. Праведная жизнь салиха, является примером для других.

Иерархия 
В духовной иерархии мусульман, салих стоит выше муслима (мусульманина), мухсина (человека, совершающего добрые дела) и мумина (истинно верующего). Отличительной чертой праведника является то, что он совершает свои добрые деяния не напоказ, а с верой, скромностью и прочими добродетелями.

Хадисоведение 
В терминологии хадисоведения салихом называется надёжный передатчик хадисов (рави), который в отличие от «лжеца» и «фальсификатора» не вносит смуту в хадисы. Близкий к салиху эквивалент — садук («правдивый»).

Коранические праведники 
В Коране упоминаются имена праведников и праведниц. Статус некоторых праведников (например, Зу-ль-Карнайн, Лукман) являлся предметом споров мусульманских богословов. Одни считали их праведниками, а другие пророками.

Примечания

Литература